Dounkoura peut désigner :
Dounkoura, la localité située dans le département de Gaoua au Burkina Faso
Dounkoura, la localité située dans le département de Malba au Burkina Faso